Блуд может означать:
 Блуд — разврат, прелюбодеяние, уклонение от прямого пути в прямом и переносном смысле.
 Блуд (ум. 1018?) — воевода и боярин великого князя Ярополка Святославича.
 Блуд — персонаж украинской, а также русской и польской мифологии, нечистая сила, которая сбивает с дороги.